План може бити:

 План (цртеж) — као врста мапе,
 Археолошки план
 Ситуациони план
 Инжењерски план
 Геодетски план
 Грађевински план
 Катастарски план
 Урбанистички план
 Просторни план
 Просторни план Србије

Може такође означити и следеће:
 Бизнис план
 Развојни план
 Маркетиншки план
 Војни план
 План (календар) — рачунарски програм, организатор календара за Линуксов X Windows.
 пЛАН - руски софтвер за онлајн играње преко интернета.
 Маршалов план
 План (шах) — стратешки план игре
 Петогодишњи план — државни план развоја у земљама бившег социјалистичког блока
 План, Болзано
 План, Торино